Хмыло́вка:
 Хмыловка — село в Партизанском районе Приморского края.
 Хмыловка — река в Партизанском районе Приморского края.